Daouda Diakité – calciatore burkinabé
 Daouda Diakité – calciatore maliano